Павлода́ровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Павлодаровка — село в Горьковском районе Омской области.

Украина 
 Павлодаровка — село в Братском районе Николаевской области.

См. также 

 Павлодар